Лос Педерналес има више значења:

 Лос Педерналес (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Педерналес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику